3 miejscowości w Polsce: 
 Ossolin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Liw 
 Ossolin – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Siemiatycze 
 Ossolin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów